Тарнавский:
 
 Тарнавский, Василий (1859—1945) — австрийский и румынский теолог и общественный деятель, ректор Черновицкого университета.
 Тарнавский, Владимир (род. 1939) — аргентинский футболист, вратарь.
 Тарнавский, Георгий Степанович (1931—1997) — советский государственный деятель, генеральный прокурор БССР, прокурор Винницкой области УССР, народный депутат СССР.
 Тарнавский, Илья Евстафьевич (1919—1995) — советский государственный деятель, председатель Дрогобычского облисполкома, депутат Верховного Совета УССР.
 Тарнавский, Мирон Емельянович (1869—1938) — австрийский и украинский военный деятель.
 Тарнавский, Михаил Иванович (Мануил; 1904—1943) — украинский религиозный деятель, епископ Украинской автономной православной церкви.
 Тарнавский, Пётр Иванович (1873—1938) — украинский религиозный деятель, епископ Украинской автокефальной православной церкви.
 Тарнавский, Юрий (род. 1934) — украинский поэт, прозаик, переводчик, лингвист.